Egil, Egill en nórdico antiguo, es un nombre masculino de origen escandinavo, fue muy popular en la Era vikinga.

Puede referirse a:

Personajes 
 Egil, personaje de la mitología nórdica.
 Egill Skallagrímsson, vikingo y escaldo de Islandia.
 Egil el Manco, vikingo con fama de berserker de Suecia.
 Egil Askjellsson, lendmann de Noruega en el siglo XI.
 Egill Síðu-Hallsson, vikingo de Islandia en el siglo XI.
 Egill Jacobsen, pintor de Dinamarca del siglo XX.

Obras literarias 
 Saga de Egil Skallagrímson
 Egils saga einhenda ok Ásmundar berserkjabana
 Blóð-Egils þáttr (o La saga de Egil el sangriento)
 Egils þáttr Síðu-Hallssonar

Referencias 

Nombres escandinavos